IGP poate fi:

 Indicele general al prețurilor
 Interior gateway protocol, protocol de rutare folosit în internet
 Inspectoratul General al Poliției, Poliția Română
 Inspectoratul General al Poliției (Republica Moldova), Poliția Republicii Moldova